Die Buchstabenkombination Reram wird – in verschiedenen Schreibweisen – in folgenden Zusammenhängen verwendet:

Als Abkürzung:
 ReRAM für Resistive Random Access Memory einen RAM-Speichertyp.
 RERAM, Resource Efficiency and Raw Materials: Europäisches Kooperationsprojekt im siebten Forschungsrahmenprogramm im Bereich Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffversorgung.